Cándido López puede referirse en esta enciclopedia a:

Cándido López (1840-1902), pintor argentino que ha sido categorizado en el conjunto naïf;
Cándido López (1903-1992), cocinero y mesonero español que logró el título de Mesonero Real de Castilla.